Лапинская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1879 году, населённый пункт упомянут как деревня Лапинская большая и малая (Веринца) Каргопольского уезда (1-го стана), при колодцах, расположенная в 15,75 верстах от уездного города Каргополя. В деревне насчитывался 14 дворов и проживало 109 человек (53 мужчины и 56 женщин). Функционировала православная часовня.

По данным 1905 года имелось 25 дворов и проживало 158 человек (84 мужчины и 74 женщины). В административном отношении деревня входила в состав Ольгского общества Калитинской волости. Имелось 23 лошади, 35 коров и 73 головы прочего скота.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, к востоку от озера Лача, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к югу от города Каргополя, административного центра района.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района